Chichicaxtle kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chichicaxtle, Veracruz, ort, Puente Nacional, 
 Chichicaxtle, Hidalgo, ort, Agua Blanca de Iturbide, 

Robotskapade Mexikoförgreningar